La temporada de futbol 1993-94 correspon a la 63a edició de la segona divisió espanyola de futbol que es va disputar entre el 4 de setembre de 1993 i el 15 de maig de 1994.

El RCD Espanyol va guanyar el campionat i, junt amb el Reial Betis va aconseguir l'ascens a la primera divisió espanyola de futbol para la temporada 1994/95.

Equips participants

Classificació

Resultats

Promoció d'ascens 

Desempat

Anada

Tornada

Desempat

Resultats finals 
 Campió: RCD Espanyol.
 Ascensos a Primera divisió: RCD Espanyol, Reial Betis i SD Compostela.
 Descensos a Segona divisió: Rayo Vallecano, UE Lleida i Osasuna.
 Ascensos a Segona divisió: UD Salamanca, Getafe CF, CD Ourense i CF Extremadura.
 Descensos a Segona divisió B: CD Castelló, Real Murcia, Real Burgos CF i Cádiz CF.
 Màxim golejador:  Aquino (Reial Betis).
 Porter menys golejat:  Toni (RCD Espanyol).

Notes

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1993
Competicions futbolístiques del 1994